Rúben Rafael Melo Silva Pinto (24 de abril de 1992, em Odivelas) é um futebolista português que atua como Médio Defensivo. Atualmente, joga pelo CSKA Sófia, da Bulgária, por empréstimo do Belenenses.

Ligações externas 
 
 

Futebolistas de Portugal
Naturais de Odivelas
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas do Futebol Clube Paços de Ferreira
Futebolistas do Clube de Futebol Os Belenenses
Futebolistas do PFK CSKA Sofia
Portugueses expatriados na Bulgária
Portugueses expatriados na Hungria